Paribatra ist der Name folgender Personen:

 Paribatra Sukhumbandh (1881–1944), Angehöriger des siamesischen Königshauses
 Sukhumbhand Paribatra (* 1952), seit 2009 Gouverneur von Bangkok